Freyburger ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Freyburger (Gottlieb Frank; 1825–1899), deutscher Schriftsteller
 Maria Freyburger (1883–1937), deutsche Schriftstellerin, siehe Maria Groener